Работино — название населённых пунктов.

Россия 
 Работино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Работино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Работино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Украина 
 Работино — село в Токмакском районе Запорожской области.